Модильяни () — еврейская фамилия, образованная от названия итальянского города Модильяна (в провинции Форли-Чезена).

Среди известных носителей фамилии:
 Модильяни, Амедео (1884—1920) — итальянский художник
 Модильяни, Джузеппе Эмануэле (1872—1947) — итальянский политический деятель, брат Амедео Модильяни
 Модильяни, Жанна (, 1918—1984) — дочь Амедео Модильяни и Жанны Эбютерн.
 Модильяни, Клаудио (1916—2007) — итальянский психоаналитик.
 Модильяни, Франко (1918—2003) — американский экономист, Нобелевский лауреат (1985).
 Модильяни, Элио (1860—1932) — итальянский антрополог и зоолог

Другое 
 «Модильяни» — фильм о жизни и творчестве Амедео Модильяни (2004 год)